Keane puede referirse a:

Keane, grupo inglés de piano rock.
Roy Keane, exfutbolista y actual entrenador irlandés.
Robbie Keane, futbolista irlandés.